1986 steht für:
 1986, Jahr im 20. Jahrhundert
 1986 v. Chr., Jahr im 20. Jahrhundert vor Christus
 1986 (Film),  Filmdrama von Lothar Herzog (2019)
 (1986) Plaut, Asteroid des Hauptgürtels

Siehe auch:
 1986zig, deutscher Sänger